Räppel steht für:

 Ratsche, ein hölzernes Lärm- und Effektinstrument

Räppel ist der Familienname folgender Personen:

 Karl-Heinz Räppel (1930–1992), deutscher Kinder- und Jugendbuchautor

Siehe auch:
 Rappel